Linolzuur
 Gla (Griekenland), een archeologische vindplaats in Griekenland
 Greater London Authority